Burnette puede referirse a:
Johnny Burnette, cantante y compositor de Rock and Roll.
Smiley Burnette, intérprete de música country.
Olivia Burnette, actriz estadounidense de cine y televisión.